Мишутка — термин, который может означать:

 Мишутка — уменьшительная форма имени Михаил
 Мишутка — уменьшительная форма названия медвежонка (медведя)
 Мишутка — просторечное название плюшевого медвежонка
 Мишутка — один из главных героев советского детского фильма «Фантазёры»
 Мишутка — главный герой рассказа Михаила Шолохова «Нахалёнок» и одноимённого фильма Евгения Карелова (полное имя — Михаил Фомич Коршунов)
 Мишутка — персонаж сказки Л. Н. Толстого «Три медведя»
 «Мишутка» — прежнее название нижегородского зоопарка «Швейцария»

См. также 
 
 «Мишель и Мишутка» — советский детский фильм
 «Герой Мишутка» — пьеса Дмитрия Кусова